Zeropuntootto è un singolo del rapper italiano Mondo Marcio.

Il videoclip uscito nel dicembre del 2009, è stato realizzato con la regia di Lorenzo Bassano e il montaggio da Nicola Buffoni ed è stato registrato a sostegno della causa di Lorenzo Bassano, che nel 2007 fu arrestato all'aeroporto di Dubai perché in tasca aveva 0.8 grammi di hashish.

Note